Hans Schmidt
 Hans Schmidt (1877–1948) német tábornok
 Hans Schmidt (1881–?) osztrák labdarúgó-játékvezető
 Hans Schmidt (1887–1916) német labdarúgó
 Hans Schmidt (1893–1971) német labdarúgó, edző
 Hans Schmidt (1895–1971) német tábornok
 Hans Schmidt (?) német motorversenyző
hasonló nevű személyek
 Hans Schmidt-Isserstedt (1900–1973) német karmester